Эс-Бордес — муниципалитет в Испании
 Диана Брачо Бордес  — мексиканская актриса театра и кино